James Grimston, 2. wicehrabia Grimston (1711–1773) –brytyjski arystokrata i parlamentarzysta
 James Grimston, 3. wicehrabia Grimston (1747–1808) – brytyjski arystokrata i parlamentarzysta
 James Grimston, 1. hrabia Verulam (1775–1845) – brytyjski arystokrata i parlamentarzysta
 James Grimston, 2. hrabia Verulam (1809–1895) – brytyjski arystokrata i parlamentarzysta
 James Grimston, 3. hrabia Verulam (1852–1924) – brytyjski arystokrata i parlamentarzysta
 James Grimston, 4. hrabia Verulam (1880–1949) – brytyjski arystokrata i przedsiębiorca
 James Grimston, 5. hrabia Verulam (1910–1960) – brytyjski arystokrata i przedsiębiorca